Пентархія (від  — п'ять +  — влада — п'ятивладдя).

 назва будь-якого уряду, в якому владу розділено між п'ятьма людьми.
 назва міжнародного союзу 5 держав (Росії, Пруссії, Австрії, Франції, Англії), укладеного на Ахенському конгресі 1818 року, фактично розпався 1822 року.
 система главенства у християнській Церкві п'яти патріархів (Рима, Константинополя, Александрії, Антіохії, Єрусалима), за першості Рима, що склалась після IV Вселенського Халкідонського собору (451), коли було встановлено Єрусалимський патріархат. Пентархія розпалась у VI столітті у зв'язку з появою автокефальних національних церков.